Čtyřhra juniorů Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráči, kteří splňovali věková kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byla americko-hongkongská dvojice Bruno Kuzuhara a Coleman Wong, jejíž členové již nebyli věkově způsobilí ke startu mezi juniory.

Vítězi se stali sedmí nasazení, 17letí Američané Bruno Kuzuhara a Coleman Wong, kteří ve finále zdolali belgicko-brazilské turnajové jedničky Alexandra Blockxa s Joãem Fonsecou ve dvou setech 6–4 a 6–4. Oba získali první grandslamové tituly a v rámci Australian Open vytvořili třetí ryze americký pár, jenž ovládl juniorskou čtyřhru. Navázali tím na americké šampiony z ročníků 2003 a 2004.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

junioři čtyřhra
Juniorský tenis v roce 2023